Meurtres sur ordonnance,  épisode de la saison 3 de New York, section criminelle
 Meurtre sur ordonnance,  épisode de la septième saison de Diagnostic : Meurtre